Voici la liste des planètes mineures numérotées de 484001 à 485000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 484001 à 485000

484001-484100

484101-484200

484201-484300

484301-484400

484401-484500

484501-484600

484601-484700

484701-484800

484801-484900

484901-485000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000